Morren kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Morren
 Édouard Morren

Robotskapade auktorsförkortningar